Baum (westgermanisch boum, ‚Baum‘, ‚Baumstamm‘) bezeichnet allgemein:

 Baum, Wuchsform einer Pflanze
 Baum (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Baum (Heraldik), eine Wappenfigur
 Baum (Segeln), Teil eines Segelbootes oder -schiffes
 Hebebaum, Hebelarm
 Jüttbaum, Hebel
 Stoßbaum, Rangierhilfe
 Baum (Datenstruktur)
 Baum (Graphentheorie), ein besonderer Graph
 Baum (Sperranlage), Einrichtungen zum Schiffsdurchlass in Berlin im 13. Jahrhundert
 Baum (Steuerelement), Bedienelement bei grafischen Benutzeroberflächen
 Baum (Vrikshasana), eine Yogastellung
 Baum Unternehmensgruppe, ein Immobilien-, Hotel- und Gastronomie-Konzern mit Sitz in Hannover

Baum ist der Name folgender Orte:
 Baum (Mönchengladbach), Ortsteil von Mönchengladbach
 Baum (Gemeinde Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

in den Vereinigten Staaten:
 Baum (Florida), im Leon County
 Baum (Illinois), im Greene County
 Baum (Oklahoma), im Carter County
 Baum Village, im Ross County, Ohio

B.A.U.M. steht als Abkürzung für:
 Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management

Siehe auch:
 Der Baum
 Jagdschloss Baum nahe Bückeburg
 Baum Lake
 Baume
 Schlagbaum
 Baumm

Abkürzung